Romagnoli – famiglia patrizia italiana
 Alessio Romagnoli – calciatore italiano
 Alice Romagnoli – cestista italiana
 Andrea Romagnoli – inventore, progettista e imprenditore italiano
 Augusto Romagnoli – pedagogista cieco italiano
 Enzo Romagnoli – cantante italiano (1914-1974)
 Ettore Romagnoli – letterato italiano (1871-1938)
 Italo Romagnoli – calciatore italiano (1916-2009)
 Leandro Romagnoli – calciatore argentino
 Luca Romagnoli – politico e docente italiano
 Luciano Romagnoli – politico italiano
 Simone Romagnoli – calciatore italiano
 Palazzo Romagnoli – palazzo di Cesena
 Giuseppe Romagnoli – medaglista e scultore italiano

Pagine correlate 
 Romagna
 Lingua romagnola